

Села 
 Ганнівка — Кіровоградська область, Новоукраїнський район, Ганнівська сільська громада
 Ганнівка — Кіровоградська область, Новоукраїнський район, Новомиргородська міська громада (в минулому — Новомиргородський район)